Petroselinum thermoeri är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Anton Weinmann. Petroselinum thermoeri ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
thermoeri